Canna puede referirse a:

 Canna, una isla de Escocia.
 Canna, un género de plantas de la familia Cannaceae.
 Cannas, antigua ciudad de Apulia, en Italia.